Камерлинг-Оннес, Хейке — голландский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике 1913 года. 
 Камерлинг Оннес — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Медаль Камерлинг-Оннеса — научная премия Королевской Нидерландской ассоциации охлаждения.